Charles Abraham peut faire référence à:

  (1814-1903),  évêque anglican à Wellington puis à Lichfield ;
  (1857-1945), évêque anglican à Derby; fils du précèdent.

Voir aussi 
  (1838-1893), architecte danois